Spottiswoode est un patronyme porté notamment par :
 Alicia Ann Spottiswoode (1810-1900), auteur-compositeur et compositrice écossaise ;
 Roger Spottiswoode (1945-), réalisateur, monteur, producteur et scénariste britanno-canadien ;
 William Spottiswoode (1825-1883), mathématicien et physicien britannique.

Homonymie de patronyme